Уницкое — пресноводное озеро на территории Чёбинского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,8 км², площадь водосборного бассейна — 50,3 км². Располагается на высоте 148,2 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на три километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро течёт река Уница, впадающая в Онежское озеро.

В озере расположены два небольших безымянных острова.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100611102000018510.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Уницы
Озёра Медвежьегорского района